On with the Dance – film del 1915 diretto da C. Jay Williams (C.J. Williams)
On with the Dance – documentario del 1919 prodotto dalla Paramount Pictures
La figlia del vento (On with the Dance) – film del 1920 diretto da George Fitzmaurice
On with the Dance – documentario del 1926 prodotto dalla Castle Films
On with the Dance – cortometraggio britannico del 1927